Појам Велике Доле може се односизи на:
 Велике Доле (Требње), насељено место у општини Требње, Република Словенија
 Велике Доле при Теменици, насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија